Il doppio  dello  St. Petersburg Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Colin Fleming e Ross Hutchins erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Martin Kližan e Filip Polášek.
Rajeev Ram e Nenad Zimonjić hanno sconfitto in finale Lukáš Lacko e Igor Zelenay per 6-2, 4-6, [10-6].

Teste di serie

  Rajeev Ram /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (quarti di finale)

  František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
  Frank Moser /  Ken Skupski (semifinale)

Wildcard

  Ričardas Berankis /  Nikita Gudozhnikov (primo turno)

  Andrey Yakovlev /  Alexander Zhurbin (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2012
ATP World Tour 2012